Mott (album), Mott the Hoople-album
Mott (Észak-Dakota)